Joinville ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Joinville (Brasilien), Stadt im Bundesstaat Santa Catarina
 Joinville (Haute-Marne), französische Gemeinde im Département Haute-Marne
 Joinville-le-Pont, französische Stadt im Département Val-de-Marne
 Port-Joinville, französische Hafenstadt im Département Vendée
 Joinville-Inseln, Inselgruppe vor der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Joinville-Insel, Hauptinsel der Joinville-Inseln
 Joinville, Name des algerischen Ortes Zabana zur Kolonialzeit

Joinville ist der Familienname einer Adelsfamilie aus Joinville (Haute-Marne):
 François d’Orléans, prince de Joinville (1818–1900), französischer Admiral

 Jean de Joinville (1225–1317), französischer Chronist, Biograph Ludwigs IX. von Frankreich